Camaldulenses hace referencia a los miembros de las congregaciones u órdenes religiosas derivadas de la Orden de la Camáldula:

Camaldulenses, miembros de la Congregación Camaldulense de la Orden de San Benito u Orden de la Camáldula, fundada por Romualdo, en Camaldoli (Italia), en 1024;
Camaldulenses de Monte Corona, miembros de la Congregación de Eremitas Camaldulenses de Monte Corona, fundada por Pablo Justiniani, en Perugia (Italia), en 1520;
Monjas camaldulenses, miembros de la rama femenina, fundada por Rodolfo Abad, en Borgo San Lorenzo (Italia), en 1085.